Stenolaemata är en klass av mossdjur som beskrevs av John Borg 1926. Stenolaemata ingår i fylumet mossdjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Mossdjur